Лининка — гидроним, название рек в России и на Украине.
 
 Лининка — река в Новгородской и Ленинградской областях России
 Лининка — река во Львовской области Украины